Az 1948–1949-es magyar női kosárlabda-bajnokság a tizenkettedik magyar női kosárlabda-bajnokság volt. Tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A Pécsi EAC csapatát átvette a Pécsi Postás.

Névváltozások:
A Szolnoki MÁV új neve Szolnoki Lokomotív lett.
A Testnevelési Főiskola SE új neve Testnevelési Főiskola MEFESZ lett.
A Salgótarjáni SE új neve Salgótarjáni Vasas lett.
A MAFC új neve Műegyetem MEFESZ lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár P: Pont

NB II. 
Nyugat: 1. Pécsi Lokomotív 40, 2. Fehérvári DSE 32, 3. Soproni VSE 32, 4. Székesfehérvári Lokomotív 26, 5. Komáromi VSE 24, 6. Bajai SZAK 16, 7. Zalaegerszegi VSE 16, 8. Közalkalmazottak SE 14, 9. MOSZK SE 12, 10. TF MEFESZ 8, 11. MeSE 0 pont. Műegyetem MEFESZ visszalépett.
Kelet: 1. Diósgyőri VTK 36, 2. Szegedi Postás 34, 3. Békéscsabai VSE 34, 4. Debreceni Lokomotív 30, 5. Wolfner SE 24, 6. Bp. Lokomotív 18, 7. MÁVAG ASE 16, 8. Szegedi Lokomotív 14, 9. Rába Vasas 6, 10. Debreceni MEFESZ 4, 11. Kiskunfélegyházi MTK 4 pont.

Források 
Népsport 1949.06.24. (tabella) 07.01. (NB II.)

Női kosárlabda-bajnokság évei
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag
Magyarno~ikosarlabdabajnoksag